Gowans ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Gowans (1903–1954), US-amerikanischer Jazz-Musiker (Posaunist, Klarinettist)
 James L. Gowans (1924–2020), britischer Immunologe
 John Gowans (1934–2012), britischer General der Heilsarmee